Das Adjektiv religiös hat grundsätzlich zwei unterschiedliche Bedeutungen, die nur aus dem jeweils verwendeten Kontext erschlossen werden können:

 im allgemeinen Sprachgebrauch als Bezug auf (eine konkrete) Religion – eine kollektive Weltanschauung, die auf dem Glauben an bestimmte transzendente Kräfte beruht 
 als Fachbegriff bezogen auf die Religiosität – die individuelle Empfindung einer transzendenten Wirklichkeit (nicht unbedingt an eine Religion gebunden)

Nicht selten werden folgende Begriffe synonym verwendet, die jedoch jeweils unterschiedliche Bedeutungen haben:

 gläubig (auf einen (religiösen) Glauben bezogen): siehe Glaube
 fromm (bezogen auf die tief in einem Glauben oder einer Religion wurzelnde Haltung und Lebensgestaltung): siehe Frömmigkeit
 gottesfürchtig (bezogen auf die Ehrfurcht vor einem Gott): siehe Gottesfurcht
 kirchlich (auf die Institution der Kirche bezogen): siehe Kirche (Organisation)
 christlich (bezogen auf das Christentum): siehe Christentum

Siehe auch:

 Religiose